Лютер () — німецьке та німецького походження прізвище.

 Ганс Лютер — канцлер Німеччини, в'язень Целленбауму
 Мартін Лютер — релігійний діяч, стовп лютеранства.

Див. також 
 Лютер (значення)

Німецькі прізвища